Biała Synagoga w Janiszkach
 Biała Synagoga w Kafarnaum
 Biała Synagoga w Sejnach